Catalaans, een taal
 betrekking hebbend op Catalonië
 Catalaans (schaakopening)